Теорема:
 Теорема — утверждение, для которого в рассматриваемой теории существует доказательство (иначе говоря, вывод).
 Теорема (фильм) — художественный фильм итальянского кинорежиссёра Пьера Паоло Пазолини (1968).
 Теорема Зеро — фантастический фильм Терри Гиллиама